Stubbenkammer steht für:

 Stubbenkammer, die unmittelbare Umgebung des Kreidefelsens Königsstuhl im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen
 Stubbenkammer (Schiff, 1948), Handelsschiff der DDR-Staatsreederei VEB Deutsche Seereederei Rostock
 Stubbenkammer (Schiff, 1971), ehemaliges Fährschiff auf der Königslinie
 Stubbenkammer (Schiff, 1925), deutsches Seebäderschiff, das rund um Rügen im Einsatz war
 Dr. Ziegner-Gnüchtel, deutsches Seebäderschiff, das von 1934 bis 1950 unter dem Namen Stubbenkammer fuhr